Krika peut désigner :

Toponymie 
 Krika, une localité de Suède ;
 , colline de Norvège ;
 , localité désertique en Algérie.

Autres 
 Krika, un genre d'insectes de la famille des Nemopteridae ;
 Krika, un outil de supervision des objets connectés pour les professionnels ;
 Krika, société civile immobilière installée à Saint-Laurent-de-Mure, spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
 Krika, personnage de l'univers Matoran ;
 Cristiane de Freitas Marques, alias Krika, femme politique brésilienne.